Zamia é um género de plantas da família Zamiaceae, presente na América do Sul.

Espécies

Referências 
 Lindström, A.J.; Idárraga, A. 2009: Zamia incognita (Zamiaceae): the exciting discovery of a new gymnosperm from Colombia. Phytotaxa, 2: 29–34. Antevisão

Ligações externas 
 Stevenson, D.W. Genus Zamia 

Zamiaceae